Mayhem è un personaggio dei fumetti, creato da Bill Mantlo e Rick Leonardi, pubblicato dalla Marvel Comics.

Storia 
Brigid O'Reilly era un detective della polizia a Manhattan, quando ha saputo che Cloak e Dagger stavano attaccando criminali nel suo distretto. All'inizio voleva portare la coppia alla giustizia ma, alla fine, ha imparato a fidarsi dei giovani combattenti del crimine.

Più tardi, ha preso una squadra di agenti di polizia per indagare su un magazzino appartenente alla stessa compagnia farmaceutica responsabile di dare a Cloak e Dagger i loro poteri. Alcuni poliziotti corrotti, guidati da Roger Falcone, hanno esposto gli altri poliziotti a un gas per asfissiarli. Con il suo ultimo respiro, Brigid giurò vendetta su Falcone. Mentre stava morendo, Cloak e Dagger la trovarono, e sebbene fossero troppo tardi per salvare l'altra polizia, Cloak circondò lei e Dagger con la sua oscurità, mentre Dagger cercava di rianimarla con la sua luce. Quando questo sembrò non funzionare, la coppia abbandonò il suo corpo per cercare i responsabili.

Sebbene Brigid O'Reilly sia morta, è rinata come Mayhem e ha aiutato Cloak e Dagger a trovare e combattere la polizia corrotta e ha ucciso Falcone come promesso. Ora è lei stessa una vigilante, non mostrando pietà per gli spacciatori gli altri criminali a cui dà la caccia. Brigid era considerata una "potenziale recluta" per il programma di iniziativa, secondo Civil War: Battle Damage Report.

Poteri e abilità 
Mayhem trasuda un gas verde e velenoso dai suoi pori che tende a circondarla. Se questo gas entra nella circolazione sanguigna di un'altra persona la paralizzerà per un periodo di tempo sconosciuto. Quindi, Mayhem attacca le persone ferendole con le sue unghie simili ad artigli in modo che il gas entri nei loro flussi sanguigni. Il gas può anche agire come un siero della verità, costringendo la vittima a dire la verità. I "coltelli di luce" di Dagger si dissipano al contatto con questo gas. Ha inoltre l'abilità di volare.

Altre versioni 
Nell'universo Ultimate, Brigid O'Reilly è un ufficiale della polizia di New York che sta dando la caccia ai criminali adolescenti Styx e Stone nel tentativo di rintracciare la Serpent Skulls gang. Il suo compagno, Terry Schreck, rimane gravemente ferito e muore in ospedale. Più tardi parla con il suo informatore, Bart Rozum, prima di apprendere che il corpo di Terry era scomparso dall'obitorio.

Altri media 
 Il trasferimento di Brigid O'Reilly a New Orleans è menzionato dai suoi ex colleghi di New York nell'episodio della seconda stagione di Luke Cage intitolato "If It is Not Rough, It Is Not Right".
 Brigid O'Reilly compare nella serie TV ambientata nel Marvel Cinematic Universe Cloak & Dagger interpretata da Emma Lahana e sarà Mayhem a partire dalla seconda stagione.

Note

Collegamenti esterni
 Mayhem su Marvel Wikia
 Mayhem su Comic Vine

Personaggi Marvel Comics
Poliziotti immaginari